S79 – superstrada polacca